Pirol steht für:

 Pirol, eine Vogelart
 eine Familie der Sperlingsvögel, siehe Pirole
 Pirol (Apfel), eine Apfelsorte, synonym auch Pirella
 Pirol (Kartoffel), mehligkochende Kartoffelsorte
 Pirol, Rufzeichen der Bundespolizei, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien
 Pirol Werke, deutscher Motorradhersteller